Гото́вцев — фамилия:

 Готовцев, Алексей Иванович (1883—1969) — российский и советский военный деятель, генерал-лейтенант (1943), профессор, доктор военных наук.
 Готовцев, Владимир Васильевич (1885—1976) — российский и советский актёр театра и кино, театральный педагог, народный артист РСФСР, лауреат Сталинской премии первой степени (1946, 1947).
 Готовцев, Дмитрий Валерианович — заместитель (товарищ) министра внутренних дел Российской империи.
 
 Готовцев, Михаил Николаевич (род. 1946) — советский и российский животновод, Герой Труда Российской Федерации (2014), полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 Готовцев, Юрий Александрович (1939—2018) — советский и российский государственный деятель.

 Епископ Алексий (Готовцев) (1891—1936) — епископ Русской православной церкви, епископ Рыльский, викарий Курской епархии.

См. также 
 Готовцева
 Готовцевы

Примечания